La nazionale di calcio femminile della Russia è la rappresentativa calcistica femminile internazionale dello Russia, gestita dalla Federazione calcistica della Russia (, Unione calcistica russa - RFS) e, in base alla classifica emessa dalla Fédération Internationale de Football Association (FIFA) il 24 marzo 2017, risulta occupare il 25º posto del FIFA/Coca-Cola Women's World Ranking, perdendo due posizioni rispetto alla precedente classifica redatta il 23 dicembre 2016. Come la rappresentativa maschile, la squadra, istituita formalmente nel 1991, continua le tradizioni sportive delle precedenti selezioni di Unione Sovietica (URSS) e Comunità degli Stati Indipendenti (CSI).

Come membro dell'Union of European Football Associations (UEFA) partecipa a vari tornei di calcio internazionali, come al Campionato mondiale FIFA, Campionato europeo, ai Giochi olimpici estivi, e ai tornei a invito come l'Algarve Cup o la Cyprus Cup.

Partecipazioni ai tornei internazionali

Partecipazioni al Campionato mondiale 
 1991: Non invitata
 1995: Non qualificata
 1999: Quarti di finale
 2003: Quarti di finale
 2007: Non qualificata
 2011: Non qualificata
 2015: Non qualificata
 2019: Non qualificata
 2023: Squalificata

Partecipazioni al Campionato europeo 
1993: Quarti di finale
1995: Quarti di finale
1997: Primo turno
2001: Primo turno
2005: Non qualificata
2009: Primo turno
2013: Primo turno
2017: Primo turno
2022: Squalificata

Partecipazioni all'Algarve Cup 
 1994: Non invitata
 1995: Non invitata
 1996: 5º posto
 1997: Non invitata
 1998: Non invitata
 1999: Non invitata
 2000: Non invitata
 2001: Non invitata
 2002: Non invitata
 2003: Non invitata
 2004: Non invitata
 2005: Non invitata
 2006: Non invitata
 2007: Non invitata
 2008: Non invitata
 2009: Non invitata
 2010: Non invitata
 2011: Non invitata
 2012: Non invitata
 2013: Non invitata
 2014: 9º posto
 2015: Non invitata
 2016: 6º posto
 2017: 8º posto
 2018: 12º posto
 2019: Non invitata
 2020: Non invitata
 2022: Non invitata

Tutte le rose

Mondiali

Europei

Selezionatori

Rosa 
Rosa della formazione che parteciperà al campionato europeo 2017, annunciata il 29 giugno 2017.

Selezionatore: Elena Fomina

Note

Voci correlate 
 Federazione calcistica della Russia
 Nazionale di calcio femminile della Comunità degli Stati Indipendenti
 Nazionale di calcio femminile dell'Unione Sovietica

Collegamenti esterni